Lirung steht für:
 Lirung (Salebabu), ein Ort auf der indonesischen Insel Salebabu

Lirung ist der Name von:
 Lirung (* 1982; † 1987), ein englisches Vollblutpferd